Богосло́вский — русская семинаристская фамилия, женская форма Богословская; также топоним.

Известные носители 
 Богословский, Александр Тимофеевич (1908—1971) — советский контр-адмирал.
 
 Богословский, Андрей Никитич (1953—2007) — советский композитор.
 
 Богословский, Виктор Степанович (1841—1904) — русский врач и бальнеолог, автор ряда исследований по медицине.
 
 Богословский, Дмитрий Фёдорович (более известен под псевдонимом Дим. Орай; 1901—1950) — марийский советский писатель и журналист.
 
 
 Богословский, Игорь Владимирович (1920—?) — советский конструктор приборов автоматики ядерных боеприпасов.
 
 Богословский, Никита Владимирович (1913—2004) — советский и российский композитор.
 
 Богословский, Павел Степанович (1890—1966) — литературовед, фольклорист, этнограф, краевед.
 Богословский, Пётр Васильевич (1795—1853) — русский врач, доктор медицины.
 Богословский, Роман Сергеевич (род. 1981) — российский писатель, публицист и музыкант, журналист портала «Свободная пресса».
 Богословский, Семён Петрович (1920—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Богословский, Фёдор Герасимович (1846—?) — генерал-лейтенант, участник Русско-турецкой войны 1877—1878.



Составные фамилии 
 Богословский-Платонов, Константин Лукьянович (в монашестве Кирилл; 1788—1841) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Подольский и Брацлавский.

Топоним 
 Богословский — посёлок, Болховский район, Орловская область, Россия
 Богословский — до 1933 года название города Карпинск Свердловской области.
 Богословский — разъезд Свердловской железной дороги на линии Гороблагодатская — Серов.

Прочее 
 Богословский алюминиевый завод — предприятие цветной металлургии, расположено в городе Краснотурьинске Свердловской области.
 Богословский вестник — ежемесячный российский богословский журнал.
 Богословский остров — один из Лисьих островов, на Аляске.
 Богословский переулок — улица в центре Москвы на Пресне между Тверским бульваром и Большим Палашёвским переулком.

Примечания